Mužská čtyřhra Rolex Paris Masters 2017 probíhala na počátku listopadu 2017. Do deblové soutěže pařížského tenisového Mastersu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve čtvrtfinále skončil na raketách Dodiga s Granollersem.

Melův bodový zisk a naopak ztráta světové jedničky Kontinena znamenaly, že brazilský deblista Melo vytřídal po skončení turnaje Fina na čele světové klasifikace ATP ve čtyřhře.
 
Vítězem se stal druhý nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále za 1.55 hodin zdolal chorvatsko-španělské turnajové sedmičky Ivana Dodiga s Marcelem Granollersem. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali osmou společnou trofej, z toho šestou v probíhající sezóně. Kubot vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo dvacáté osmé takové turnajové vítězství.

Pátou sezónu v řadě tak konkrétní deblový tým vyhrál minimálně tři Mastersy během jediného kalendářního roku. Kubot s Melem v této statistice navázali na výkony bratrů Bryanových z let 2013–2015 a Herberta s Mahutem z roku 2016.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (finále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017